Nanticoke peut désigner :

 les Nanticokes, un peuple algonquien ;
 le nanticoke, leur langue éteinte dans les années 1840.

Toponymes 

 Nanticoke, en Ontario ;
 la centrale thermique de Nanticoke.

 la rivière Nanticoke, entre le Delaware et le Maryland ;
 Nanticoke, dans le Maryland ;
 Nanticoke, dans l'État de New York ;
 Nanticoke, en Pennsylvanie.